Джангои Шалва Муразович (, род. 5 августа 1956 года, в городе Тбилиси, Грузинская ССР) — курдский актёр, режиссер и руководитель театра.

Биография 
Родился 5 августа 1956 года, в городе Тбилиси, Грузинская ССР, в курдской (езидской) семье, творческий псевдоним — Шалико Бекас (курд. Şalîko Bêkas). В 1963 году пошел в первый класс русской общеобразовательной школы. Своё образование начал с «нуля» в прямом и переносном смысле, в силу того, что проживал в курдском квартале города и никакого другого языка, кроме курдского он не знал. Первые два года учёбы в школе Шалико овладевал русским языком. Начиная где-то с 3-4 класса, Шалико очень полубил кино и вскоре у него появилась мечта стать актёром, а позже и режиссёром кино. С этой мечтой он и продвигался по жизни.

С 1972 года, он вплотную стал заниматься кино и театром. На летние каникулы работал в киностудии «Грузия-фильм», посещал всякие лекции по искусству и театру (в частности), а позже поступил в театральную студию. Были попытки поступить и в театральный институт, но курдам всегда трудно было преодолевать националистические преграды, которые подпольно доминировали практически во всех союзных республиках СССР.

Во время службы в армии, практически все 2 года, работает в армейском театре. Сыграл пять ролей; две из них главные. В спектакле «А зори здесь тихие» попробовал себя в качестве сорежиссёра. А в соавторстве с драматургом Зацепиным написали комедию «Наряд вне очереди». Спектакль прошел с успехом.

После армии поступает в театральное училище, под руководством А. Р. Енукашвили.

Работает в Русском ТЮЗе с режиссёром Н. А. Джандиери. В драматическом театре, под руководством М. М. Чавчавадзе играет в спектакле «Свет в конце тонеля» (Володью), принимает участие в агитспектакле «Синяя блуза», несколько одноактных пьес. Очень короткое время работает в Гос. Филармонии и театре им. Грибоедова.

С 1976 года у него появилась заинтересованность в образовании курдского национального театра, но дело это было не из легких и все попытки заканчивались неудачей и отказом со стороны властей. Тем не менее 4 сентября, 1979 года в Тбилиси был реально образован курдский самодеятельный театральный кружок, под руководством курдского поэта Джардое Асад. Позже он стал курдским народным театром. С этого момента Шалико Бекас уходит в курдский театр. Вскоре Джардое Асад сменила курдянка Зина Талоева, а вслед за ней Мураз Джафаров. Но, к сожалению, это были формальные руководители, которые по своей природе, ничего не хотели делать. Погоду в театре делали активисты театра: Шалико Бекас, Юра Набиев, Тенгиз Балоян, Темури Члдаргуши, а потом к ним постепенно присоединялись и другие активисты.

Театр просуществовал 14 лет. За это время он поставил 13 спектаклей которые имели неотразимый успех среди своего зрителя; как курдских драматургов, так и многих советских: грузинских, русских, армянских, азербайджанских. Во всех спектаклях Шалико Бекас принимает самое непосредственное участие; как в ведущих ролях, так и в режиссёрских работах, в переводах пьес.

В этом же театре, в 1988 году состоялась первая премьера трагикомедии «Богом Проклятые», которую написал Шалико Бекас в 1986 году.

Кроме этого, Шалико Бекас является автором нескольких десятков отдельных скетчей, юморесок, одноактных пьес. Большинство из них были поставлены на сценах курдского театра.

В 1989 году Шалико отделился от театра и организовал любительскую киностудию, но, к сожалению, ей не суждено было работать, в связи с экономическими трудностями. Здесь он, за пять лет существования театра, «выступает» в качестве руководителя театра, режиссёра-постановщика, драматурга и ведущего актёра. Пришлось на базе этой киностудии переквалифицироваться в театр сатиры и юмора. Он просуществовал 4 года и осуществил 5 постановок. Пьесы писал он сам. Пять комедии, написанные им: «Тысяча Грехов», «Курды и Инопланетяне», «Семейные Уроды», «Богом Проклятые» и «Сирота» проходили с большим успехом.

С 1994 года Шалико Бекас уже в Москве борется за создание курдского театра.

Попытки в 1994, 1997 и 2000 годах не увенчались успехом.

В 1996 году коллектив уезжает на гастроли в Европу на два месяца.

В 2007 году — очередная попытка создания театра. Коллектив начал свою работу над пьесой «Богом Проклятые» в марте, а 20 октября состоялась премьера спектакля в ДК им. Луначарского. 27 января 2008 года состоялась вторая премьера этого спектакля.

13 апреля 2012 года в Москве состоялась премьера спектакля Шалико Бекаса «Розы без шипов не бывают».

С большим успехом прошли гастроли московской курдской труппы под руководством Шалико Бекаса в неофициальной столице Большого Курдистана в городе Диярбакыр (курд. Amed). Театральный коллектив из Москвы привез спектакль «Хазгини», премьера которого 27 декабря 2013 года.

Ссылки 

Актёры Грузии